Armeniș se poate referi la:

 Armeniș, Caraș-Severin, comună în județul Caraș-Severin (România)
 Armeniș (Örményes, Armönisch), sat în județul Caraș-Severin (România)
 Râul Armeniș, curs de apă, afluent al râului Timiș

Toponime românești